En mathématiques, le terme espace quotient renvoie aux notions suivantes :
 la topologie quotient pour les espaces topologiques ;
 lespace vectoriel quotient pour les espaces vectoriels.